Hrvatska:
Marušići (Buje), gradsko naselje Buja
Marušići (Omiš), naselje kod Omiša